Радка Константинова Станишева-Йосифова е преподавателка по музика и пеене в НАТФИЗ и една от дълго живелите българки. Смятана е и за първата победителка в конкурса „Мис България“, проведен през 1929 година, въпреки че не получава наградата.

Биография 
Радка Йосифова е родена на 19 януари 1908 г. в град Кукуш. Дъщеря е на д-р Константин Станишев и Мария Кавракирова, сестра на Симеон Кавракиров. Съпруга е на инж. Константин Йосифов и има две деца от него.

В резултат на Междусъюзническа война в 1913 г. Кукуш е опожарен до основи и Радка пристига пеша в София, където се преселва с цялото си семейство. Живее в столицата почти цял век.

Завършва софийската Музикална академия при проф. Цибулка и специализира при известния вокален педагог Събчо Събев.

Радка Йосифова умира на 29 септември 2012 г. в София на 104-годишна възраст.

Родословие

Външни препратки 
 Първата мис България стана столетница, Български фактор, 21 януари 2008
 Кралица на красотата на 103. Възможно ли е?, pravda.bg, 11 февруари 2011

Бележки 

Български музикални педагози
Български творци от Македония
Български столетници
Мис България
Преподаватели в НАТФИЗ
Български имигранти от Македония в София
Родени в Кукуш
Починали в София